Sonata per pianoforte n. 4 (Beethoven)
Sonata per pianoforte n. 4 (Mozart)
Sonata per pianoforte n. 4 (Prokof'ev)
Sonata per pianoforte n. 4 (Schubert)
Sonata per pianoforte n. 4 (Skrjabin)
Sonata per pianoforte n. 4 (Tippett)